Schlachthof bezeichnet folgende Einrichtungen:
 Schlachthof, eine Großschlachterei
 Schlachthof (Aurich), denkmalgeschütztes Gebäudeensemble in Aurich, Niedersachsen
 Schlachthof (Coburg), denkmalgeschütztes Gebäude in Coburg, Bayern
 Schlachthof Düren, denkmalgeschütztes Gebäude in Düren, Nordrhein-Westfalen
 Schlachthof Hamburg, ehemalige Großschlachterei
 Schlachthof (Königsberg) ehemalige Großschlachterei
 Schlachthof Leipzig, ehemalige Großschlachterei in der Leipziger Südvorstadt, heute Sitz des Mitteldeutschen Rundfunks
 Schlachthof Magdeburg, ehemalige Großschlachterei
 Schlacht- und Viehhof München, Großschlachterei in München
 Schlachthof Neuss
 Seegrenzschlachthof, ehemaliger wegen des Importsverbotes für Lebendvieh errichteter Schlachthof in Lübeck
 Städtischer Vieh- und Schlachthof (Dresden), im Großen Ostragehege, seit 1999 als Messegelände genutzt
 Zentralvieh- und Schlachthof, Großschlachterei in Berlin
 Schlachthof (Weimar), Kulturdenkmal in Weimar

Schlachthof bezeichnet:
 Ottis Schlachthof, Kabarett-Reihe von Ottffried Fischer
 schlachthof (Fernsehsendung), Nachfolgesendung von Ottis Schlachthof
 Schlachthof (Album), Livealbum der Band Subway to Sally
 Schlachthof 5 oder Der Kinderkreuzzug, Roman von Kurt Vonnegut
 Schlachthof, ehemaliger Name des heutigen Musikclubs Knust in Hamburg.

Alter Schlachthof bezeichnet:
 Alter Schlachthof Aachen
 Alter Schlachthof (Bielefeld)
 Alter Schlachthof (Dresden) in Dresden, Industriedenkmal, Ausstellungs- und Konzerthalle
 Alter Schlachthof (Eupen) in Eupen, Belgien, vor allem für kulturelle Zwecke genutzt
 Alter Schlachthof (Frankenthal) in Frankenthal, Pfalz, umgebaut zur Nutzung für Katastrophenschutz- und Rettungsdienstverbände
 Alter Schlachthof (Gießen) in Gießen, ausgezeichnetes Denkmal, umgebaut für die Nutzungen Wohnen, Leben und Arbeiten
 Alter Schlachthof (Hollabrunn) in Hollabrunn, Niederösterreich, vor allem für Konzerte genutzt, mit Studioraum des Regionalradiosenders GymRadio
 Alter Schlachthof (Karlsruhe) in Karlsruhe, Kreativpark bestehend aus Kulturzentren und künstlerischen Einrichtungen
 Alter Schlachthof (Lingen) in Lingen (Ems), als Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum genutzt
 Alter Schlachthof (Linz) in Linz, Donau, in der Zwischenkriegszeit errichtet, kulturelle Nutzung in Erwägung gezogen
 Alter Schlachthof (Soest) in Soest, heute Kultur- und Bürgerzentrum
 Alter Schlachthof (Walldürn) in Walldürn, heute Jugend- und Kulturzentrum
 Alter Schlachthof (Wels) in Wels, Oberösterreich, auch „Alter Schl8hof“, als Kulturzentrum genutzt
 Entwicklungsgebiet Alter Schlachthof in Berlin-Prenzlauer Berg
 Stadtviertel Alter Schlachthof in Frankfurt am Main, siehe Deutschherrnviertel
 Stare Jatki in Breslau, Kulturmeile

Kulturzentrum Schlachthof bezeichnet:
Kulturzentrum Schlachthof (Bremen)
Kulturzentrum Schlachthof (Kassel)
Kulturzentrum Schlachthof (Wiesbaden)